Рудо́льф Фиртль (; 12 ноября 1902, Швехат — 9 декабря 1981, Вена) — австрийский футболист, нападающий. Двукратный обладатель Кубка Митропы, участник чемпионата мира 1934.

Клубная карьера

Карьера в сборной

Достижения 
 «Аустрия»
 Обладатель Кубка Австрии (3): 1932/33, 1934/35, 1935/36
 Обладатель Кубка Митропы (2): 1933, 1936
 Итого: 5 трофеев

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Зиммеринг»
Игроки ФК «Швехат»
Футбольные тренеры Австрии